Мулине ():

 Мулине — пряжа, произведенная специально для вышивания или других видов рукоделия.

Топоним 
 Мулине — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).
 Мулине — коммуна в департаменте Ло и Гаронна (Франция).

См. также 
 
 Moulinex — французская марка бытовой техники.